Řemenatka může být:

Řemenatka (rostlina) – rostlina rodu Clivia, např. řemenatka červená
Řemenatka (tasemnice) – tasemnice rodu Ligula, např. řemenatka ptačí